Maszewo (gemeente in powiat Goleniowski), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Goleniowski
Maszewo (stad in powiat Goleniowski), een stad in de gelijknamige gemeente
Maszewo (gemeente in powiat Krośnieński), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Krośnieński
Maszewo (plaats in powiat Krośnieński), een dorp in de gelijknamige gemeente
Maszewo Duże, een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië
Maszewo Lęborskie, een plaats in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Lęborski